Soulaines peut faire référence à : 
 Forêt de Soulaines, une forêt dans le département de l'Aube, à la limite de la Haute-Marne ;
 Deux communes françaises :
 Soulaines-Dhuys,  dans le département de l'Aube et la région Champagne-Ardenne ;
 Soulaines-sur-Aubance, dans le département de Maine-et-Loire et la région Pays de la Loire ;

Voir aussi 
 Maisons-lès-Soulaines, commune française, située dans le département de l'Aube et la région Champagne-Ardenne.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France